Natalie Geisenberger (ur. 5 lutego 1988 w Monachium) – niemiecka saneczkarka, wielokrotna zdobywczyni Pucharu Świata, wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy, mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

Życie prywatne 
1 czerwca 2018 roku wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem życiowym Markusem Scheerem w Schliersee.

W październiku 2019 roku ogłosiła, że jest w ciąży i w związku z tym nie startowała w sezonie 2019/2020. 2 maja 2020 roku urodziła syna Leo.

W związku z zajściem po raz drugi w ciążę Niemka nie będzie startowała w sezonie 2022/2023.

Kariera 
Saneczkarstwo uprawia od 1998 roku. Karierę międzynarodową rozpoczęła w 2004 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów, na których zdobyła dwa złote medale: w jedynkach i drużynie mieszanej. Rok później obroniła z kolegami złoto w drużynie, a w jedynkach musiała uznać wyższość koleżanki z reprezentacji Madeleine Teuber. W 2006 po drugi została mistrzynią świata juniorek w jedynkach. W 2007 powtórzyła sukces z 2004 zdobywając dwa złota. 20 stycznia 2007 roku miał miejsce jej debiut, a zarazem zdobycie pierwszych punktów oraz zaliczenie pierwszego podium w Pucharze Świata, kiedy to na rozgrywanych w Altenbergu zawodach sezonu 2006/2007 zajęła 2. miejsce w konkurencji jedynek, rozdzielając na podium swoje rodaczki: Silke Kraushaar-Pielach i Anke Wischnewski. Z kolei 14 grudnia 2008 roku odniosła pierwsze zwycięstwo w tym cyklu, pokonując w konkurencji jedynek na zorganizowanych w Winterbergu zawodach sezonu 2008/2009 rodaczki: Tatjanę Hüfner i Anke Wischnewski.

W 2010 roku po raz pierwszy w karierze wystąpiła na igrzyskach olimpijskich. W rywalizacji jedynek na igrzyskach w Vancouver zdobyła wówczas brązowy medal olimpijski. Podczas kolejnych zimowych igrzysk, w 2014 roku w Soczi, została podwójną mistrzynią olimpijską – w jedynkach i sztafecie. Oba tytuły obroniła w 2018 roku w Pjongczangu.

W mistrzostwach świata seniorów po raz pierwszy wystartowała w 2007 i była o krok od zdobycia medalu w jedynkach zajmując 4. miejsce. W kolejnym roku została wicemistrzynią świata w jedynkach przegrywając jedynie z Tatjaną Hüfner. W 2009 powtórzyła sukces w jedynkach dokładając do tego złoto w drużynie. W 2011 wywalczyła kolejne srebro, przegrywając ponownie z Hüfner. W kolejnym sezonie poszło jej gorzej i zajęła najniższy stopień podium. Na kolejnych mistrzostwach świata w 2013, 2015 i 2016 roku wywalczyła złote krążki zarówno w konkurencji jedynek jak i w sztafetach mieszanych. Poza tym dołożyła srebrny medal w 2016 roku w sprincie.

Na mistrzostwach Europy w 2008 zdobyła złoto w jedynkach, a w drużynie mieszanej zajęła 4. miejsce. Na mistrzostwach Europy w 2013 zdobyła złoto w jedynkach i rywalizacji sztafet, a w 2015 wywalczyła srebro w jedynkach. Natomiast w 2017 roku zdobyła złote krążki zarówno w rywalizacji jedynek jak i sztafecie. W 2018 roku zdobyła dwa srebrne medale.

W Pucharze Świata startuje od sezonu 2006/2007. W sezonie 2008/2009 odniosła trzy zwycięstwa, stając w sumie ośmiokrotnie na podium co dało jej drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W kolejnych trzech sezonach również zajmowała drugie miejsce. W sezonach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 była już bezkonkurencyjna. Po absencji w sezonie 2019/2020 spowodowanej macierzyństwem, w kolejnym sezonie 2020/2021 Niemka ponownie okazała się najlepsza.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata 
Stan na koniec sezonu 2021/2022

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Natalie Geisenberger na stronie FIL 
  

Niemieckie saneczkarki
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Monachium
Urodzeni w 1988